Kambodscha gliedert sich in 24 Provinzen (Khaet, , Umschrift: Khétt) und eine provinzfreie Hauptstadt (Reachthani, ).

Die Provinzen und provinzfreie Stadt von Kambodscha

Aufteilung der Verwaltungseinheiten 

Offiziell ist Kambodscha in fünf Verwaltungsebenen unterteilt, wobei auf jeder Ebene verschiedene Arten von Verwaltungseinheiten vorhanden sind.

Siehe auch 
 Liste großer Städte in Kambodscha

Weblinks 

 Nationales Institut für Statistik, Planungsministerium: Ergebnis der allgemeinen Volkszählung Kambodscha 2013

Einzelnachweise 

Politik (Kambodscha)
 
Kambodscha
Recht (Kambodscha)